«Билл Лонг Эворд» () — приз, вручаемый игроку, который сделал выдающийся вклад в Хоккейной лиге Онтарио. Вручается не по итогам сезона, а за достижения в течение долгого времени.

Награда была основана в 1989 году и названа в честь Билла Лонга, проработавшего в лиге более тридцати лет в качестве тренера и менеджера клубов «Ниагара-Фолс Флайерз», «Оттава Сиксти Севенс» и «Лондон Найтс».

Победители 
2019 Ларри Мавети (Бельвилль Буллз/Кингстон Рейдерз/Кингстон Фронтенакс)
2016 Пэт Кейси (Питерборо Питс)
2013 Рэй МакКелви (Оуэн-Саунд Аттак)
2010 Питер Карманос-младший (Плимут Уэйлерс)
2009 Берт О'Брайен (Оттава Сиксти Севенс) и Сэм Сиско (OHL)
2008 Дон Бранкли (Лондон Найтс) и Жиль Хьюз (Ошава Дженералз)
2006 Джефф Туи (Питерборо Питс)
2005 Берт Темплтон (Гамильтон Финкапс/Ниагара-Фолс Флайерз/Норт-Бей Центенниалз/Барри Кольтс/Садбери Вулвз)
2003 Норм Брайан (Питерборо Питс)
2002 Джэк Фергюсон (OHL) и Джим Левер (OHL)
1997 Рен Блэр (Кингстон Фронтенакс) и Фрэнк Бонелло (OHL)
1994 Брайан Килри (Оттава Сиксти Севенс)
1993 Доктор Роберт Л. Вон (Бельвиль Буллз)
1992 Херб Уорр (Питерборо Питс)
1990 Шервуд Бассен (Ошава Дженералз/Су-Сент-Мари Грейхаундз)
1989 Эрл Монтагано (Оттава Сиксти Севенс) и Алек Кампаньяро (Гелф Плейтерз)

Ссылки 
 Aaron Bell. 2017–18 OHL Media Information Guide, p. 152
 OHL Awards

Награды Хоккейной лиги Онтарио